Эмануэль Виньято (; ) — итальянский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за итальянский клуб «Болонья».

Карьера 
Эмануэль Виньято родился в Неграре и является воспитанником «Кьево». Имеет бразильские корни. С сезона 2016/2017 привлекается к тренировкам с основным составом. 20 мая 2017 года дебютировал в Серии А в поединке против «Рома», выйдя на замену вместо Роберто Инглезе.

Также Эмануэль является игроком основы юношеской сборной Италии до 17 лет. Принимал участие в чемпионате Европы 2017 года среди юношей до 17 лет. Сыграл на турнире все три встречи, вместе с командой не смог выйти из группы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Болонья»